

Personen
 A.J. Sanders (1869-1909), Nederlands architect
 Antonie Jacob Willem Farncombe Sanders (1833-1896), Nederlands politicus
 Antoon Sanders (1586-1664), Vlaams historicus, filosoof en theoloog
 Bernie Sanders, Amerikaans senator
 Christoph Sanders, Amerikaans acteur
 Ed Parish Sanders, Amerikaans nieuwtestamenticus
 Erin Sanders, Amerikaans actrice
 Ewoud Sanders (1958), Nederlands historicus, journalist en lexicograaf
 Frank Sanders (1946), Nederlands cabaretier, acteur, zanger, regisseur, choreograaf en danser
 George Sanders (1906-1972), Engels acteur
 Hans Sanders (1946-2007), zanger en gitarist van de Nederlandstalige groep bots
 Har Sanders, Nederlands kunstenaar
 Harland David Sanders, (1890-1980), beter bekend als Colonel Sanders,  oprichter van de fastfoodketen KFC
 Jan Sanders (1919-2000), Nederlands tekenaar en illustrator
 Jan Sanders van Hemessen (1500-1566), Vlaams kunstschilder
 Job Sanders (1929-2008), Nederlands danser, choreograaf en danspedagoog
 John Sanders (1933 - 2003), Brits organist, koordirigent en componist
 Leen Sanders (1908-1992), Nederlands bokser
 Louk Sanders, voormalig Nederlands tennisprofessional
 Ludwig Adrian Sanders (1867 - 1956), Nederland bouwondernemer
 Mattew Sanders (M. Shadows) (1981), zanger van Amerikaanse band Avenged Sevenfold 
 Nicola Sanders, Britse atlete, gespecialiseerd in sprint en hordelopen
 Pharoah Sanders, Amerikaans jazzsaxofonist
 Piet Sanders (1912-2012) (1912), Nederlands jurist, ambtenaar en kunstverzamelaar
 Robert Levine Sanders (1906-1974),  Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en organist
 Rutger Sanders (1973), Nederlands arts en voormalig handbalspeler
 Stephan Sanders, Nederlands columnist, presentator, essayist en auteur
 Theodorus Sanders (1847) (1847-1927), architect, tram- en spoorweg-ingenieur en later directeur van de NHTM
 Theodorus Sanders (1882) (1882-1958), president Algemene Rekenkamer 
 Theo Sanders (1920-2008), hoofdcommissaris van Amsterdam

Personages
Greg Sanders, personage uit de Amerikaanse televisieserie CSI
Micah Sanders, personage in de televisieserie Heroes.
Niki Sanders, personage in de televisieserie Heroes.
Romeo Sanders, personage uit de politieserie Flikken Maastricht.
Familie Sanders, zie De familie Sanders is anders, Hongaarse televisieserie voor kinderen.
Familie Sanders, personages uit Goede tijden, slechte tijden, leden:
Kimberly Sanders
Lucas Sanders
Ludo Sanders
Marcus Sanders
Maxime Sanders
Maximiliaan Sanders
Nick Sanders
Nina Sanders
Sophia Sanders-Eijsink 
Stefano Sanders  
Valentijn Sanders

Topografie
Sanders (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky.
Sanders County, een county in de Amerikaanse staat Montana.

Overig
Sanders (supermarkt), voormalige supermarktketen in het oosten van Nederland.
Sanders (uitgeverij), Sanders PuzzelMedia Groep. Leverancier van puzzelboeken.